BORA-hansgrohe is een Duitse UCI World Tour wielerploeg. Anno 2019 wordt de ploeg gesponsord door keukenfabrikant Bora en door hansgrohe, een producent van Sanitair.

Bekende (oud-)renners

Geschiedenis

2010
Voor het seizoen 2010 werden er 15 renners gecontracteerd, waarvan de helft Duitsers. Ook reed de Belg Dimitri Claeys, en de Nederlander Huub Duyn voor het team. Vermits het team een continentale, en geen pro-continentale licentie aanvroeg kon het onmogelijk wildcards ontvangen voor ProTour wedstrijden. Zegekoning dat jaar was de Oostenrijker Daniel Schorn, met 1 zege in de Ronde van Normandië en 2 in de Ronde van Slowakije.

2011
In 2011 kreeg het team wel de pro-continentale status. Het team telde 19 rijders, en was versterkt met Bartosz Huzarski, Leopold König en Daryl Impey. 
Het team kreeg in 2011 een wildcard voor deelname aan Parijs-Roubaix, Ronde van Zwitserland. en de Vattenfall Cyclassics.

2012
2012 betekende het jaar van de grote doorbraak. Met het aantrekken van Matthias Brändle, Reto Hollenstein, Andre Schulze en Marcel Wyss was het team aanzienlijk versterkt. Het pro-continentale team kreeg startrecht in Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Vattenfall Cyclassics, maar vooral mocht het in mei starten aan de Ronde van Italië. Het team greep 2x net naast een ritzege, tijdens de 10e etappe werd Bartosz Huzarski 2de, en in de 14de rit deed Jan Bárta dit over. Bárta werd met zijn 65 plek in de eindklassering de eerste renner van deze ploeg.

2013
Vanaf het seizoen 2013 fuseert de ploeg met de Schotse continentale ploeg Endura Racing en gaat verder als Team NetApp-Endura. Het team kreeg 9 wildcards, waaronder voor Tirreno-Adriatico, Amstel Gold Race, Dauphiné, Ronde van Polen, Ronde van Lombardije, ook dit jaar mochten ze starten in een grote ronde namelijk in de Ronde van Spanje. In deze ronde bewees het team zijn wildcard waard te zijn, de 8e etappe werd gewonnen door Leopold König, hij eindigde ook 9de in het eindklassement.

Grote rondes

Externe link 
 Officiële website

Duitse wielerploeg
 
Wielerploeg